Johannes Christensen er navnet på flere personer:

 Johannes Christensen Meller (død 1724) – dansk præsident i København
 Johannes Christensen (landsdommer) (død 1747) – dansk godsejer og landsdommer
 Johannes Christensen (købmand) (1883-1940) – dansk købmand
 Johannes Granholm Christensen (1887-1957) – dansk ingeniør og atlet
 Johannes Christensen (redaktør) (1888-1942) – dansk redaktør
 Johannes Dons Christensen (1907-1987) – dansk proprietær